Cet article présente le bilan saison par saison du Stade lavallois Mayenne Football Club depuis sa création en 1902.

Notes et références 

Laval